Гаврино — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Гаврино, Дмитрий Валерианович — российский чиновник, дворянин.
 Гаврино, Иван Егорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3762; 26 ноября 1823.
 Гаврино, Иосиф Егорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5166; 1 декабря 1835.
 Гаврино, Павел Осипович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 8905; 1 февраля 1852.

Топоним

Казахстан 
 Гаврино — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 

 Владимирская область
 Гаврино — посёлок в Гусь-Хрустальном районе.

 Вологодская область
 Гаврино — деревня в Белозерском районе.
 Гаврино — деревня в Вашкинском районе.
 Гаврино — деревня в Великоустюгском районе.
 Гаврино — деревня в Череповецком районе (Воскресенское сельское поселение).
 Гаврино — деревня в Череповецком районе (Климовское сельское поселение).

 Костромская область
 Гаврино — деревня в Нейском районе.

 Московская область
 Гаврино — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Гаврино — деревня в Шатурском районе.
 Гаврино — деревня в городском округе Шаховская.

 Рязанская область
 Гаврино — деревня в Касимовском районе.
 Гаврино — деревня в Клепиковском районе.

 Ярославская область
 Гаврино — деревня в Большесельском районе.